Ridgeland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ridgeland Township (Illinois)
 Ridgeland Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Richland Township